La pavlova es un tipo de postre elaborado con merengue, denominado así en honor de Anna Pávlova. Es un pastel crujiente por fuera y muy cremoso y ligero por dentro. Los habitantes de Nueva Zelanda y los de Australia han reclamado por igual la propiedad de la receta, al igual que del Anzac biscuit, aunque el libro más antiguo que describe la receta fue publicado en Nueva Zelanda.

En lo que sí están de acuerdo es que lo hicieron en su oportunidad en honor de la famosa bailarina rusa Anna Pávlova. Se dice que la bailarina visitó Nueva Zelanda y en su honor surgió este postre, que bautizaron con su nombre.

La pavlova es un postre muy conocido tanto en Australia como en Nueva Zelanda. Consiste en una base de merengue francés con algo de fécula de maiz, sobre la cual se pone crema y trozos de fruta, en especial los frutos rojos. Resulta crujiente por fuera y húmeda por dentro.

Hay quienes hacen una base circular o cuadrada y sobre ella le ponen los demás ingredientes, y hay quienes lo hacen formando una caja con el merengue y luego la rellenan. Son distintas versiones del mismo postre. Se rellena en el momento de servir, pues el merengue en contacto con la humedad de la fruta lo haría desmoronarse.

Hay personas que se dedican a investigar de dónde proviene cada postre. La profesora Helen Leach, de la Universidad de Otago, encontró en Nueva Zelanda un libro muy antiguo donde hay una receta parecida a la pavlova. Este libro es del año 1929. De ser esto cierto, dejaría sin efecto que Australia fuese la autora de la tarta, ya que las primeras recetas encontradas provienen del año 1940.

Según escribe el biógrafo de la bailarina, cuando esta se encontraba en su gira mundial de 1926, durante su estadía en Nueva Zelanda, el chef del hotel donde Anna Pávlova se hospedaba inventó este postre para sorprenderla.

Desde entonces, Anna Pávlova no solo fue conocida por su elegancia en el escenario y su espectacular talento como bailarina, sino que, además, fue reconocida por servir de inspiración para este postre.

Bibliografía 
 Leach, Helen M. (1997) [1996]. «The pavlova cake: the evolution of a national dish». En Harlan Walker, ed. Food on the Move: Proceedings of the Oxford Symposium on Food and Cookery (en inglés). Devon: Prospect Books. p. 219-223. ISBN 0907325793.
 Boylen, Jeremy (20 de agosto de 2004). Pavlova. George Negus Tonight (en inglés). Australian Broadcasting Corporation.

Referencias

Enlaces externos 
 Wikibooks Pavlova Recipe (en inglés).

Gastronomía de Nueva Zelanda
Gastronomía de Australia
Alimentos epónimos